Гатас Мочас има више значења:

 Гатас Мочас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гатас Мочас (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику